Хасархакан бюйра − бывший ауховский хутор в Новолакском районе Дагестана.

География 
Хутор находился северо-восточнее села Гамиях.

История 
Хутор Хасархакан бюйра был основан чеченцем-аккинцем Хасархом. С чеченского переводится, как «балка Хасархана».

Примечания 

Новолакский район
Аух
Исчезнувшие населённые пункты Дагестана